«Three Cool Cats» () — песня, написанная в 1958 году Джерри Либером и Майком Столлером. Песня была впервые опубликована на стороне «Б» сингла «Charlie Brown» (ставшим хитом в 1959 году) группы The Coasters. Песня повествует о том, как «три крутых парня» встретили «три крутых цыпочки», которые вскружили им головы.

Версия «Битлз» 
Песня вошла в живой репертуар «Битлз» в начале 1960 года и была одной из пятнадцати композиций, исполнявшихся группой на прослушивании у лейбла Decca (1962 год). Основной вокал исполнял Джордж Харрисон; запись данного исполнения вошла в компиляционный альбом Anthology 1, выпущенный в 1995 году. Группа ещё раз обращалась к этой песне во время студийной работы над записью альбома Get Back (значительная часть материалов которого была позже опубликована в альбоме Let It Be) 29 января 1969 года, пытаясь записать песню в более медленной обработке, однако данная версия не была опубликована.

Другие кавер-версии 
Существует также несколько других кавер-версий этой песни:
 В 1967 году песня вошла в альбом Can’t Break the Habit британской группы The Ferris Wheel.
 В 1996 году песня была записана группой The 5.6.7.8’s для альбома Bomb the Twist.
 Версия на французском языке — Ришар Антони, Nouvelle vague (1959).
 Песня также вошла в альбом Рая Кудера Chávez Ravine (2005 год; вокальная партия исполнена Уилли Гарсия).

Источники

Ссылки 
 Текст песни 
 Видео со звучанием версии The Coasters 
 Видео со звучанием версии «Битлз» (альбом Anthology 1) 

Песни The Beatles
Песни The Coasters
Песни, написанные Джерри Либером и Майком Столлером
Ритм-энд-блюз-песни